Maripa se poate referi la:

 Maripa, un gen de plante din familia Convolvulaceae
 Maripa, Venezuela, un oraș în Venezuela
 Maripá, un oraș în Paraná, Brazilia
 Maripá de Minas, un oraș în Minas Gerais, Brazilia